Il doppio del torneo di tennis Challenger of Boca Raton 2000, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio del Challenger of Boca Raton 2000, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2000, è stato vinto da Maiko Inoue e Li Ting (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Olga Vymetálková e Gabriela Chmelinová (tds. 3) con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di Serie

  Lindsay Lee-Waters /  Jessica Fernández (semifinali)
  Maiko Inoue /  Li Ting (campionesse)

  Olga Vymetálková /  Gabriela Chmelinová (finale)
  Stephanie Mabry /  Karin Miller (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Challenger of Boca Raton 2000